

Onomastica
Sisinnio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Papa Sisinnio – papa della Chiesa cattolica
Sisinnio – protomartire trentino
Sisinio I – Patriarca ecumenico di Costantinopoli
Sisinio II – Patriarca ecumenico di Costantinopoli

Pagine correlate
San Sisinnio